Summer Lake steht für:

 Summer Lake (New Mexico), See in New Mexico, Vereinigte Staaten
 Summer Lake (Oregon), See in Oregon, Vereinigte Staaten
 Summer Lake (Ort, Oregon), Ort in Oregon, Vereinigte Staaten
 Summer Lake, anderer Name des Lacus Aestatis, Lavasee auf dem Mond